Rundfunk Meissner (RFM) ist als Freies Radio ein nichtkommerzieller lokaler Radiosender, der in Eschwege und Umgebung auf UKW und inzwischen in ganz Nordhessen sowie in weiten Teilen von Mittel- und Südhessen über DAB+ empfangen werden kann.

Die Sendefrequenzen sind: UKW 99,7 MHz (Eschwege) und UKW 96,5 MHz (Witzenhausen) sowie auf dem DAB+ -Kanal 6A.

Geschichte 
Der Sendebetrieb wurde am 1. März 1997 aufgenommen. Das Funkhaus und der Sitz befinden sich in Eschwege, Studios finden sich z. Zt. in Witzenhausen (in Aufbau) und in Wanfried. Im Lauf der Jahre wurden drei weitere terrestrische Sender in Witzenhausen, Hessisch Lichtenau und Sontra in Betrieb genommen, die von Eschwege aus gespeist werden. Das Sendegebiet umfasste im Wesentlichen den Werra-Meißner-Kreis. Mit der Umstellung auf DAB+ im Sommer 2018 erfolgte eine Ausdehnung der digitalen Verbreitung über die Standorte Biedenkopf, Fulda, Habichtswald und Hoher Meißner. So können nun über 2 Millionen Hörer im Raum Gießen/Marburg, Kassel/Eschwege und Alsfeld/Fulda sowie im angrenzenden Südhessen, Nordbayern, Nordrhein-Westfalen, Südniedersachsen und Thüringen den privaten Multiplex auf Kanal 6A empfangen.

Gleichzeitig wurden auch aus Kostengründen die UKW-Standorte in Hessisch Lichtenau und Sontra abgeschaltet sowie die Einspeisung in das Kabelnetz aufgegeben.

Organisationsstruktur 
RFM ist als eingetragener und gemeinnütziger Trägerverein Mitglied im Bundesverband Freier Radios.

Sendezeiten 
Rundfunk Meißner sendet täglich 24 Stunden, das Tagesprogramm läuft von 11 bzw. 10 bis 24 Uhr bzw. von 11 bis 1 Uhr. Außerhalb diese Zeiten laufen Wiederholungen des jeweiligen Tagesprogramms.

Programm 
RFM bietet Sendungen, bei denen die Musik nicht im Vordergrund steht und der Anteil des gesprochenen Wortes sehr hoch liegt. Beispiele hierfür sind das „Journal“, das „RFM-Wochenende“, die verschiedenen Umweltmagazine, die Sendereihen „Zu Gast“, „Am Puls der Zeit“ oder „Nicht nur für Senioren“. Der Fokus bei Musik und Unterhaltung liegt auf Sendungen wie „Plattenspiele mit Matze“, „Tom´s Rock 'n' Roll Circus“, „Plattenkiste“ oder „Blue Highways“. Zudem gibt es viele Sendungen junger Moderatoren sowie eine Sendung in fremden Sprachen. 
Auch die Sendung „Radio DARC“ des Deutschen Amateur-Radio-Clubs wird jeden Sonntag ab 15:05 Uhr und jeden Montag ab 16:05 ausgestrahlt.
Alle Informationen zum Programm findet man auch auf der Website.

Weblinks 
 Rundfunk Meißner

Einzelnachweise 

Nichtkommerzieller Lokalfunk
Hörfunksender (Deutschland)
Hörfunk (Hessen)
Sendestart 1997